Кратер Кениг () — небольшой ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого физика, изобретателя Рудольфа Кёнига (1865—1927) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Гиппал на западе; кратер Буллиальд на северо-востоке; кратер Кис на юго-востоке и кратер Кампано на юго-западе. На западе от кратера Кениг располагаются борозды Гиппала, на северо-западе борозда Агатархида, на юге уступ Меркатора. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,9 км, глубина 2,44 км.

Кратер Кениг имеет полигональную форму с небольшим выступом в южной части, практически не подвергся разрушению. Вал с четко выраженной острой кромкой. У подножия внутреннего склона находятся осыпи пород, окружающие небольшое дно чаши кратера. Высота вала над окружающей местностью около 820 м, объем кратера составляет приблизительно 3333. Дно чаши пересеченное, холмистое с небольшим слабо выраженным центральным пиком.

Кратер Кениг включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-16.
 Кратер Кениг на карте LAC-94
 Селенологическая карта окрестностей кратера
  *Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны